Humanização pode ser:

 Antropomorfia - a atribuição de características humanas a qualquer coisa, animada ou inanimada
 Humanização (humanidade) - aquisição ou assimilação de características humanas positivas
 Programa Nacional de Humanização daAssistênciav Hospitalar - programa do governo brasileiro 

Desambiguação